Mezen' – fiume della oblast' di Arcangelo
 Mezen' – cittadina della oblast' di Arcangelo